HTR est un sigle qui peut signifier :
 Handwritten text recognition, (en français, reconnaissance de l'écriture manuscrite) ;
 High-temperature reactor (en français, réacteur à haute température), une technologie de réacteur nucléaire ;
 horloge temps réel ;
 hors taxe récupérable ;
 Le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration.